Vedano ist der Name folgender Orte in Italien:

 Vedano al Lambro
 Vedano Olona